Шихабуддин, Шихаб ад-Дин, Шехабеддин ( — «Звезда веры») — имя арабского происхождения. Изначально — лакаб (прозвище, титул).

Персоналии
 Махмуд Шихаб-уд-дин (ум. 1139) — четвёртый буридский правитель, эмир Дамаска с 1135 по 1139 год.
 Шихабуддин Абу Хафс ас-Сухраварди(1145—1234) — исламский богослов, основатель тариката сухравардия.
 Шехабеддин-паша (ум. 1453) — османский военачальник, бейлербей Румелии (1439—1442).
 Аль-Малик аль-Муайяд Шихаб ад-Дин Ахмад (1430—1488) — мамлюкский султан Египта с 25 февраля по 28 июня 1461 года.
 Шахаб-уд-дин Шах-Джахан (1592—1666) — падишах Империи Великих Моголов (1627—1658).
 Шихаб ад-Дин Ахмад аль-Манини (1678—1759) — арабский писатель и поэт Османской эпохи.
 Шигабутдин Марджани (1818—1889) — российский мусульманский богослов, просветитель.
  (1228—1285) — египетский правовед и богослов.
  — султан Мальдивов в 1341—1347 годах.
  (ум. 1414) — султан Бенгалии в 1413—1414 годах.
  (1569—1659) — египетский исламский богослов, поэт.

Населённые пункты
  — селение в иранской провинции Ардебиль.
  — селение в иранском Курдистане.
  — селение в иранской провинции Мазендеран.
  — селение в афганской провинции Баглан.

См. также 
 Шигабутдинов

Арабские имена